

Zoologie 
Le nom blaireau désigne plusieurs espèces de mammifères :
 les Blaireaux eurasiatiques, dont notamment le Blaireau européen (Meles meles),
 le Blaireau américain (Taxidea taxus),
 des moufettes asiatiques : 
 le Blaireau de Java (Mydaus javanensis),
 le Blaireau de Palawan  (Mydaus marchei),
 le Blaireau puant (Mellivora capensis), ou Ratel.

Divers 
 Un blaireau est un instrument de rasage notamment utilisé par les barbiers.
 « Le Blaireau » est le surnom du cycliste breton Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) et champion du monde sur route (1980, Sallanches).
 En argot, un « blaireau » est un imbécile, vulgaire, benêt, parfois méchant.
 Le blaireau est aussi un jeu de cartes.
 Les Blaireaux sont un groupe lillois de chanson française.

Voir aussi 

 Les Blérots de R.A.V.E.L. est un groupe français de musique festive.